Эристави, Эристов — грузинская фамилия, многие носители которой имели дворянский титул эристави (в российской империи приравнивался к княжескому). О родах эристави, принявших свой титул в качестве приставки к фамилии см. Эристовы.

Известные носители 
 Эристов, Александр Николаевич (1873—1955) — российский и грузинский военачальник, генерал-лейтенант.
 Эристов, Андрей Михайлович (1855—1932) — член Государственного совета Российской империи.
 Эристави, Варлам Давидович (в монашестве Варлаам; 1763—1830) — епископ Грузинской, а затем Русской православной церкви, митрополит Мцхетский и Карталинский, экзарх Грузии.
 Эристави, Виссарион (ум. 1773) — епископ Грузинской православной церкви, Абхазский католикос (1751—1769).
 Эристов, Виссарион Сардионович (1905—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Эристави, Георгий Давидович (1811—1864) — грузинский писатель и драматург, режиссёр, актёр, общественный деятель, переводчик.
 
 Эристави, Давид Георгиевич (1852—1890) — поэт и драматург.
 Эристов, Давид Евстафьевич (1843—1910) — генерал от кавалерии, герой осады Геок-Тепе в 1880—1881 годах.
 Эристов, Дмитрий Алексеевич (1797—1858) — русский писатель, генерал-аудитор Российского императорского флота.
 Эристави, Константин Давидович (1889—1975) — советский хирург, академик АН Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда
 Эристов, Николай Дмитриевич (1821/23— 1856) — российский военачальник.
 Эристави, Рафаэл Давидович (1824—1901) — грузинский поэт, переводчик, этнограф и собиратель фольклора.
 Эристов, Реваз Георгиевич (в монашестве Роман; ум. 1753) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Самтаврийский и Горийский, писатель.